Puchar Mistrzów IFF 2016 – 6. edycja turnieju o tytuł klubowego mistrza świata, który jest organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), będzie trwał od 30 września do 2 października 2016 roku w szwedzkim mieście Borås.

Uczestnicy 

Mężczyźni
  Pixbo Wallenstam IBK *†
  Storvreta IBK *†
  Classic *
  Grasshopper Club Zürich * 
  Florbal Chodov *
  Greåker IBK ^

Kobiety
  IKSU **†
  Pixbo Wallenstam IBK *†
  Classic *
  Piranha Chur *
  1. SC Vitkovice*
  Nauka MP ^

* - mistrz kraju
** - mistrz kraju w sezonie regularnym
^ - zwycięzcy Pucharu EuroFloorball
† - gospodarze turnieju

Mężczyźni

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

mecz o 5. miejsce

Final

Tabela końcowa

Kobiety

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

mecz o 5. miejsce

Final

Tabela końcowa

Zobacz też 
Puchar EuroFloorball 2016

Linki zewnętrzne 
 Strona Puchar Mistrzów IFF 2016

Przypisy 

Rozgrywki pucharowe w unihokeju
2016 w unihokeju
2016 w Czechach
Borås
Unihokej w Szwecji